Гальчинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Гальчинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район